Raphitoma elegans est une espèce de mollusques gastéropodes marins de la famille des Raphitomidae trouvée dans la Manche, sur les côtes françaises de l'océan Atlantique, en Méditerranée et en Corse.

Note : le nom Clathurella elegans (Donovan, 1803) serait aussi un possible synonyme de Raphitoma linearis, selon Ramazzotti , 2016. Ce nom en synonymie admet un homonyme, Clathurella elegans Pease, 1860, qui, selon WoRMS, est un synonyme de Tritonoturris amabilis, une espèce marine (Raphitomidae) trouvée dans le Détroit de Malacca, ou, plus probablement, un synonyme de Tritonoturris elegans, une espèce marine (Raphitomidae) trouvée dans l'archipel hawaïen.

Références

Liens externes 
 
 
 

Neogastropoda
Espèce de gastéropodes (nom scientifique)